Brenitz ist der Name folgender Orte:

 Brenitz (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft in der Gemeinde Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Brenitz (Sonnewalde), Ortsteil der Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg